Mandoline (instrument)#Geschiedenis, een aan de mandoline verwant 15e-eeuws muziekinstrument (zie ook mandola)
Mandora (vrucht), een kruising tussen mandarijn en sinaasappel
Mandora (Evil Chaser), een tekenfilmpersonage in de rol van interplanetaire politieagente uit de animatieserie Thundercats
Mandora (band), een Nieuw-Zeelandse vrouwen-rockband
Mandora (Northern Territory), een plaats in Northern Territory Australië
Mandora (Western Australia), een plaats/vliegveld in Western Australië